Bislev (plaats), plaats in Denemarken
 Bislev (parochie), parochie in Denemarken